Cackowski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Craig Cackowski (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler, Comedian und Improvisationsdarsteller
 Liz Cackowski, US-amerikanische Drehbuchautorin und Schauspielerin